Калхун има више значења:
 Округ Калхун (Јужна Каролина)
 Округ Калхун (Џорџија)
 Округ Калхун (Ајова)
 Округ Калхун (Алабама)
 Округ Калхун (Арканзас)
 Округ Калхун (Западна Вирџинија)
 Округ Калхун (Илиноис)
 Округ Калхун (Мисисипи)
 Округ Калхун (Мичиген)
 Округ Калхун (Тексас)
 Округ Калхун (Флорида)
 Калхун (Луизијана)
 Калхун (Џорџија)
 Калхун (Кентаки)
 Калхун (Мисури)
 Калхун (Тенеси)